Le Markhor de Boukharan, ou Markhor tadjik, Capra falconeri heptneri, est une sous-espèce de bovidés caprins en voie de disparition, originaire du Tadjikistan, du Pakistan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan, peut-être aussi de l'Afghanistan. Aujourd'hui, cette espèce forme quelques populations dispersées, par exemple dans la réserve naturelle de Kugitang, dans le Turkménistan oriental. La population du Markhor de Boukharan est d'environ  animaux.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Statut UICN En danger
Mammifère (nom vernaculaire)